Municipio de Green puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Green (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Green (condado de Grant, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Green (condado de Hancock, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Green (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Green (condado de Marshall, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Green (condado de Morgan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Green (condado de Noble, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Green (condado de Randolph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Green (condado de Wayne, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Green (condado de Fremont, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fremont.
 Municipio de Green (condado de Wapello, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wapello.
 Municipio de Green (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de Green (condado de Alpena, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alpena.
 Municipio de Green (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Green (condado de Hickory, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Hickory.
 Municipio de Green (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Green (condado de Livingston, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Green (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway.
 Municipio de Green (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Green (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.
 Municipio de Green (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.
 Municipio de Green (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Green (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Green (condado de Brown, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Green (condado de Clark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Green (condado de Clinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Green (condado de Fayette, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Green (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Green (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Green (condado de Harrison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Green (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking.
 Municipio de Green (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.
 Municipio de Green (condado de Monroe, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Green (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.
 Municipio de Green (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Green (condado de Shelby, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Green (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Green (condado de Forest, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Forest.
 Municipio de Green (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.